Igor Tavčar je lahko:
 Igor Tavčar (novinar)
 Igor Tavčar (zdravnik)